Сезон 2011/12 — 102-й сезон в истории венской «Аустрии», а также 101-й сезон подряд, который клуб провёл в высшем дивизионе австрийского футбола.

Чемпионат Австрии в этом сезоне официально назывался Бундеслига.

Состав команды

Чемпионат Австрии

Турнирная таблица

Матчи 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Кубок Австрии 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Лига Европы УЕФА

Квалификация и раунд плей-офф 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Групповой этап. Группа G 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Товарищеские матчи

Статистика игроков

Примечания

Ссылки 
Austria Wien Archiv — Saison 2011/12
Fanclub Austria 80 — 2011/2012
Чемпионат Австрии 2011/12 на сайте AustriaSoccer.at
Кубок Австрии 2011/12 на сайте AustriaSoccer.at
Лига Европы УЕФА 2011/12 на сайте AustriaSoccer.at

2011/2012
Аустрия Вена